

Белоруссия 
 Витебская область
 Асетки — деревня, Туловский сельсовет Витебского района Витебской области
 Асетки — деревня, Крынковский сельсовет Лиозненского района Витебской области